Ломонос лигустиколистный, или клематис лигустиколистный () — вид цветковых растений рода  семейства .

В культуре с 1880 года.

Распространение и экология 
В природе ареал вида охватывает юго-западные провинции Канады и западные штаты США. Цветы посещаются главным образом мускоидными мухами, кровососущими комарами и пчелами-галиктидами.

Ботаническое описание 
Деревянистая лиана длиной до 6 м.

Листья непарноперистые, с 5—7 листочками; листочки от яйцевидных до ланцетных, длиной 3—7 см, шириной 1—2,5 см, остроконечные, при основании усечённые или клиновидные, жёсткие, грубозубчатые, нередко трёхлопастные, покрытые рассеянными щетинками или голые.

Цветки двудомные, белые, диаметром около 2 см, собранные в конечные или пазушные многоцветковые щитки.

Семянки густо опушённые, с боков почти не сжатые, длиной 4 мм, шириной 2,5 мм, с перисто опушённым носиком длиной до 7 см.

Цветение в августе — сентябре.

Таксономия 
Вид Ломонос лигустиколистный входит в род  трибы  подсемейства  семейства  порядка .

Представители 
В рамках вида выделяют ряд разновидностей:

Примечания

Литература 
 

лигустиколистный
Флора Северной Америки
Лианы
Декоративные садовые растения